Fidor steht für:
 Fidor Bank, Direktbank mit Sitz in Deutschland
 Fidor (Polen), Ort in Polen (Woiwodschaft Heiligkreuz)